Марта Олеговна Григорьева — искусствовед, художница-портретистка, педагог, член Московского союза художников, член национального комитета МАП от ЮНЕСКО в Монако, член Международной федерации художников и российского Творческого союза художников, член Клуба Искусств Гарвардского Университета.

Картины Григорьевой находятся в частных коллекции в США, Великобритании, других странах Европы, работы выставлялись в Нью-Йорке, Лондоне, Милане, Турине, Токио  и Москве.

Написала картины и портреты для сенатора Эдварда Кеннеди, заместителя председателя правления банка «UBS» Филиппа Берна, Робина Гибба из группы «Bee Gees», лауреата Нобелевской премии по экономике Роберта Манделла, её  Королевского Высочества принцессы Кентской, сэра Стелиоса Хаджи-Иоанну, Др. Елены Амброзиадо, и поп звёзды Любови Успенской. Портрет Нелсона Манделы работы Григорьевой находится в коллекции князя Альберта и Шарлин в княжеском дворце Монако.

Биография 
Марта Григорьева родилась в России в семье врачей; по отцовской линии из рода столбовых дворян Григорьевых. После изучения фортепиано и скрипки в школе Консерватории Санкт-Петербурга получила степень бакалавра по экономике в Московском технологическом университете. В 1990 переехала в Нью-Йорк, где работала в русском отделе фирмы «Christie's», специализируясь на работах Фаберже. С 1996 года училась в аспирантуре искусств и наук Гарвардского университета, Кембридж, Массачусетс, изучая историю искусств от эпохи Возрождения, также занимаясь  живописью. По возвращении в Нью-Йорк работала в фирме «Sotheby’s» продолжая художественное образование, в Art Students League, посещая школу мастер-класса лидирующего американского портретиста Нельсона Шэнкса и им основанную Академию - Studio Incamminati в Филадельфии.

Работая в жанре фигуративной живописи, приобрела опыт художницы-портретистки.

Григорьева участвовала в благотворительных организациях, дарила свои картины и книги детям Princess Grace госпиталю в Монако (Август 2020), Американской Ассоциации Сердца (февраль 2020),   Британскому Красному Кресту, детскому благотворительному фонду Школы Святого Павла в Лондоне, Английскому национальному балету, Фонду Центра им. Линды Маккартни по исследованиям рака груди, поддерживала фонд помощи животных аукционом искусств в Монако и благотворительным фондом Сэра Стелиоса вместе с князем Альбертом II .

Живёт на Французской Ривьере, преподает живопись взрослым и детям, а также пишет картины на заказ. В 2020 написала и иллюстрировала книгу для детей и родителей «The Secret Life of Napo in Monte Carlo” в формате Amazon и Kindle.

Выставки 

 Май 2019: “Sustainability”, Yacht Club de Monaco. 
 Май 2018: “Clear Water,” Yach Club de Monaco. 
 Март 2017, 2016: Monaco - Japan. 
 Апрель 2015: «Demystification» at the Audi Capital Gestion, Monte Carlo, Monaco.
 Май — Июнь 2014: Columbus, Monte Carlo, Monaco.
 Январь 2014: Яхт Клуб Монако, Монте Карло.
 Ноябрь 2011: Российско-Британская торговая палата, Лондон.
 Май — июнь 2008 года: Harmony in White, Burlington Club, Мэйфэр, Лондон.
 Апрель 2008: One Light, No 5 Cavendish Square, Мэрилебон, Лондон.
 Январь 2008: Stream of Life, Radisson Edwardian Canary Wharf в Лондоне.
 Октябрь 2005: Ca’Del Lupo, Монтелупо Альбесе, Кунео, Италия.
 Июнь 2004: Castello di Castellar, Кунео, Италия.
 Февраль 2004: Salon des Arts, Кенсингтон, Лондон.
 Июля 2002 года: Castello di Marcerù, Турин, Италия.

Примечания

Ссылки 
 http://www.monacolife.net/?action=show&id=4153 
 http://www.cityoutmonaco.com/marta-grigorieva-portrait-of-a-riviera-artist/ 
 http://www.royalmonaco.net/2015/04/monaco-marta-grigorieva-in-demystification-at.html 
 http://www.brothersgibb.org/familynews.html 
 http://www.saatchionline.com/profile/290851 
 http://wikibin.org/articles/marta-grigorieva.html 

Художники Москвы
Художницы России XXI века
Современные художники России
Художники-пейзажисты России
Художники по алфавиту
Художники-реалисты
Художники-портретисты России
Художники-импрессионисты